David A. Wagner, Amerikaans hoogleraar computerwetenschappen
David L. Wagner, Amerikaans hoogleraar entomologie
David Wagner (tennisser), Amerikaans rolstoeltennisser
David Wagner (voetbal), Duits-Amerikaans voetballer en voetbalcoach